Seznam amerických eskortních letadlových lodí obsahuje přehled všech eskortních letadlových lodí Námořnictva Spojených států, které jsou seřazeny podle čísel klasifikačního symbolu trupu.

Seznam lodí

Externí odkazy 
 

 
Americké eskortní letadlové lodě
Eskortní letadlové lodě